Intensität steht für:

 Intensität (Erdbeben), ein Maß für die ohne Instrumente wahrnehmbaren Auswirkungen eines Erdbebens
 Intensität (Physik), ein Maß für die Energie, Teilchenzahl o. ä. einer Strahlung
 Arbeitsintensität, eine volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Kennzahl
 Kapitalintensität, eine volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Kennzahl
 Personalintensität, eine betriebswirtschaftliche Kennzahl
 Schallintensität, eine Schallenergiegröße 
 Farbsättigung #Farbigkeit oder Farbintensität, die wahrgenommene Sättigung einer Farbe  

Siehe auch: